Dener steht für:
 Dener (Fußballspieler) (Dener Augusto de Sousa; 1971–1994), brasilianischer Fußballspieler 

Dener ist der Familienname folgender Personen:
 Halim Dener (1977–1994) kurdischer Flüchtling und Aktivist 

Siehe auch:
 Dehner
 Denner (Begriffsklärung)